Джозеф Чешир Коттен (, 15 травня 1905 — 6 лютого 1994) — американський актор.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 
 
 
 The Joseph Cotten Pages  fan site
 1959-08-02 Joseph Cotten — Red Cloud Mesa  (Audio file, 20 mins)
 Photographs and literature 

Кіноактори США
Голлівудська алея слави
Померли від раку стравоходу